Als USDA-Klimazonen, präzise  (‚Winterhärte-Zonen‘), bezeichnet man eine Klimaklassifikation von Gebieten anhand der durchschnittlichen niedrigsten Jahrestemperatur, die das amerikanische Landwirtschaftsministerium  herausgegeben hat.

Aufbau 
Die Zonen reichen von 1 (ab −60 °F, ca. −51,1 °C) für polare Regionen bis 13 (bis 70 °F, ca. 21 °C) für die Tropen, jeweils in Schritten von 10 °F (≈5,5 °C).
Die Zonen können in jeweils 5 °F (≈ 2,8 °C) umfassende Halbschritte a und b unterteilt werden.

Sie sind ein internationaler Standard für die Einstufung der Winterhärte von Pflanzen. Des Weiteren existiert eine Liste von Indikator-Pflanzen, die nach Zonen eingeteilt ist, in denen diese Pflanzen gerade noch überleben können.

Die Karte für die USA wurde 1990 das erste Mal aufgelegt. Sie basierte auf einer Mittelungsperiode 1974–1986. Um der globalen Erwärmung gerecht zu werden, wurde diese Karte 2012 neu erstellt und auf die 30-Jahresperiode 1976–2005 bezogen. Dabei verschoben sich die einzelnen Zonen im Bereich weniger hundert Kilometer nach Norden, an einem Ort änderte sich die Zonierung durchschnittlich um etwa eine 5-°F-Halbzone.

Zonen-Einteilung

Regionales

Zonen in den Vereinigten Staaten

Ausgewählte US-amerikanische Städte  
Die folgende Tabelle enthält USDA-Klimazonen Daten für ausgewählte US-amerikanische Städte:

Zonen in Europa 
Das Flachland von Deutschland, Österreich und der Schweiz liegt in den Zonen 6–7, der Alpenraum in den Zonen 5–6, wobei die Hochalpen den Zonen 4–5 zuzuordnen sind. Vereinzelte Gebiete mit mildem Klima wie das Rheinland, Küstenregionen Niedersachsens und Schleswig-Holsteins auf Grund des Golfstroms, ebenso Bremen und Hamburg, oder Gegenden um den Genfer- und den Bodensee können den Zonen 7 a bis 8 a, die Insel Helgoland der Zone 8 b zugeordnet werden. Mit der Klimaerwärmung deutet sich eine Verschiebung der einzelnen Zonen an, insbesondere seit 2015 um teilweise mehr als eine Zone.

Ausgewählte europäische Städte 
Die folgende Tabelle enthält USDA-Klimazonen Daten für ausgewählte europäische Städte:

Weblinks 

 USDA Plant Hardiness Zone Map; USDA Plant Hardiness Zone Map, beide usna.usda.gov (engl., Theorie und Karte der USA)
 USDA-Zonen/Übersicht für Europa, tropenland.at
 Winterhärte in Deutschland und Anrainerstaaten / Erläuterungen und Karte mit Halbzonen, garten-pur.de

Einzelnachweise 

Usda-Klimazonen
Regionales Gliederungssystem
Agrarwissenschaft
Agrargeographie
Geobotanik
Temperaturmessung